Cyrtomaia är ett släkte av kräftdjur. Cyrtomaia ingår i familjen Inachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Cyrtomaia